La palabra inglesa Silverhorn puede referirse a:
 Silverhorn (1924), una antología poética de Hilda Conkling;
 el Silberhorn, un pico de los Alpes bearneses (Suiza); o
 la Silverhorn, una de las rutas de ascenso al monte Athabasca (Alberta, Canadá).